Het Volkslied van de Wit-Russische SSR (Дзяржаўны гімн Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі) was het volkslied van Wit-Rusland toen het nog een deelrepubliek was van de Sovjet-Unie als de Wit-Russische SSR.

Achtergrond
Het volkslied werd gebruikt van 1955 tot 1991. Het werd gecomponeerd door Nestar Sakalowski (Нестар Сакалоўскі), en de tekst werd geschreven door Michas Klimovitsj (Міхась Клімовіч). De melodie werd behouden voor het huidige volkslied van Wit-Rusland, maar met een andere tekst.

Wit-Russische Tekst

Мы беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
З ёй здабывалі мы сцяг перамог!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, беларускі народ!

Сілы гартуе, люд Беларусі
Ў братнім саюзе, ў мужнай сям’і
Вечна мы будзем, вольныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, наш свабодны народ!

Дружба народаў – сіла народаў,
К шчасцю працоўных сонечны шлях
Горда ж узвіся ў светлыя высі,
Сцяг камунізму – радасці сцяг!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, наш савецкі народ!

Latijnse transliteratie

My belarusy, z bratnyayu Russyu
Razam shukali k shchastsyu darog.
W bitvakh za volyu, w bitvakh za dolyu
Z yoj zdabyvali my stsyag peramog!

Nas ab'yadnala Lenina imya,
Partyya k shchastsyu vyadze nas w pakhod.
Partyi slava! Slava Radzime!
Slava tabe, belaruski narod!

Sily gartuye, lyud Belarusi
W bratnim sayuze, w muzhanaj syam'i
Vechna my budzem, vol'nyya lyudzi,
Zh'shch' na shchaslivaj, vol'naj zyamli!

Nas ab'yadnala Lenina imya,
Partyya k shchastsyu vyadze nas w pakhod.
Partyi slava! Slava Radzime!
Slava tabe, belaruski narod!

Druzhba narodaw - sila narodaw,
K shchastsyu pratsownykh sonechny shlyakh
Gorda zh uzvisya w svetlyya vysi,
Stsyat kamunizmu - radastsi stsyag!

Nas ab'yadnala Lenina imya,
Partyya k shchastsyu vyadze nas w pakhod.
Partyi slava! Slava Radzime!
Slava tabe, belaruski narod!

Engelse vertaling

We Belarusians, with the fraternal Rus', 
Together looked for roads to fortune. 
In battles for freedom, in battles for fate, 
We have gained our banner of victories.

Refrain:
The name of Lenin united us,
The Party leads us in the quest to happiness 
Glory to the Party! Glory to the Motherland! 
Glory to you, Belarusian people!

Gathering strength, people of Belarus
In a fraternal union, in a powerful family
Forever we shall, free men,
Live in a happy and free land!

The name of Lenin united us,
The Party leads us in the quest to happiness 
Glory to the Party! Glory to the Motherland! 
Glory to you, our free people!

The friendship of peoples - the strength of peoples,
To happyness sunny path
Proudly we raise to sky heights,
The flag of Communism - the flag of joy!

The name of Lenin united us,
The Party leads us in the quest to happiness 
Glory to the Party! Glory to the Motherland! 
Glory to you, our Soviet people!

Externe links
 Vocal recording in MP3 format
 nationalanthems.net (tekst en audio)

Wit-Russische SSR